«1 + 1 = 1» — седьмой студийный альбом группы Пилот, вышедший 18 сентября 2008 года. Эта пластинка стала своеобразным продолжением альбома «Сказка о Прыгуне и Скользящем» 2001 года. Также в работе над «1 + 1 = 1» группа, по словам их лидера Ильи Кнабенгофа, вернулась к звучанию альбома «Джоконда» 2002 года.

Список композиций

Участники записи 
 Илья Чёрт — вокал
 Виктор Бастраков — гитара
 Николай Лысов — ударные
 Станислав Марков — бас
 Андрей Казаченко — клавиши

Ссылки 
 

 Рецензии
 
 
 
 
 
 

Альбомы группы «Пилот»
Альбомы «АиБ Records»